

Geografie 
Yongjiang, een rivier in China
Yong River, een van de belangrijkste rivieren in China, nabij Ningbo

Personen 
Gregory Yong Sooi Ngean (1925-2008), rooms-katholieke aartsbisschop van Singapore
Yong Ji (17de eeuw voor Christus), Chinese koning
Kuong Yong Yong (* 1988), Maleis voetballer
Lam Lay Yong (geboren in 1936), Singaporees wiskundig historicus
Soo Yong (1903-1984), Chinees-Amerikaans filmactrice
Yong Teck Lee (geboren in 1958), Maleis politicus, minister-president van Sabah

Overige 
 Yong (taal), een taal uit Thailand